Bathyphellidae är en familj av koralldjur. Bathyphellidae ingår i ordningen Actiniaria, klassen koralldjur, fylumet nässeldjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Koralldjur
Bathyphellidae